Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – stała komisja parlamentarna w Sejmie
 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – stała komisja parlamentarna w Senacie